Het vrouwenenkelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 1988 in de Zuid-Koreaanse stad Seoel vond plaats van 23 september tot en met 1 oktober 1988. Het evenement werd georgani­seerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Olympic Tennis Center.

De zilveren en gouden medaille werden uitgereikt in de (gouden) finale. Beide verliezende halvefinalisten ontvingen een bronzen medaille. In deze editie van de Spelen werd bij tennis geen bronzen finale gespeeld.

De negentienjarige West-Duitse titelverdedigster Steffi Graf was het eerste reekshoofd. Zij wist de gouden medaille in de wacht te slepen. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Argentijnse Gabriela Sabatini, die het zilver mocht meenemen. De als zevende geplaatste Bulgaarse Manuela Maleeva-Fragnière alsmede de Amerikaanse Zina Garrison, het achtste reekshoofd, gingen elk met een bronzen medaille naar huis.

Eindklassement

Aantal deelneemsters naar land

Geplaatste speelsters

Uitzonderlijke bye-regeling 
Zestien speelsters kregen een bye voor de eerste ronde:
 de twaalf geplaatste speelsters 
 een drietal kwalificantes
 een speelster met een wildcard

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Uitslagen vrouwenenkelspel
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tennis op de Olympische Zomerspelen 1988